Ərəbqardaşbəyli – centro abitato del distretto di Neftçala, in Azerbaigian
 Ərəbqardaşbəyli – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian